Mityana (stad), stad in Oeganda
 Mityana (district), district in Oeganda
Bisdom Mityana, anglicaans bisdom in Oeganda
 Bisdom Kiyinda-Mityana, rooms-katholiek bisdom in Oeganda